Ez a lap az Uncsitesók amerikai televíziós sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái